SYN (от синхронизация) в информатике:
 Один из флагов TCP
 Один из управляющих символов ASCII
 SYN-флуд — одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания